Sanford House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sanford House (Onondaga County, New York), ID-Nr. 97000075
 Sanford House (Warren County, New York), ID-Nr. 98000549